Příjmení Maláčová má více nositelek:

 Jana Maláčová (1981) – česká úřednice a politička ČSSD
 Michaela Maláčová (1971) – česká podnikatelka, vítězka Miss Československo 1991, sestra Nicole
 Monika Maláčová (1959) – česká herečka a zpěvačka
 Nicole Maláčová (1975) – česká herečka a zpěvačka, sestra Michaely
 Romana Maláčová (1987) – česká atletka